Evangelische Hochschule steht für folgende Hochschulen:

 Evangelische Hochschule Berlin
 Evangelische Hochschule Darmstadt, Hessen
 Evangelische Hochschule Freiburg, Baden-Württemberg
 Evangelische Hochschule Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Evangelische Hochschule Moritzburg, Sachsen
 Evangelische Hochschule Nürnberg, Bayern
 Evangelische Hochschule Tabor, Hessen

Siehe auch:
 Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit (Begriffsklärung)
 Evangelische Fachhochschule (Begriffsklärung)
 Hochschule für Kirchenmusik (Begriffsklärung)